Awadi est un nom de famille, porté notamment par :

 Didier Awadi, né en 1969, chanteur sénégalais,
 Achraf El Awadi, acteur de télévision et présentateur de programmes jordanien,
 Mousa Al-Awadi, né en 1985, joueur de basket-ball jordanien,
 Nabil Al Awadi (né en 1970), écrivain koweïtien.

Homonymie de patronyme